Movileni se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Movileni, Botoșani
 Movileni, Galați, reședința comunei cu același nume
 Movileni (Șendreni), Galați
 Movileni, Iași, reședința comunei cu același nume
 Movileni (Heleșteni), Iași
 Movileni, Olt, reședința comunei cu același nume
 Movileni, Suceava
 Movileni, Vaslui

Vezi și 
 Movilă (nume de familie)
 Movila (dezambiguizare)
 Movilița (dezambiguizare)

Toponime românești